Csehország
Sušice, település a Klatovyi járásban
Sušice, település a Přerovi járásban
Sušice, település az Uherské Hradiště-i járásban